Рубель:
 Рубель — инструмент для разглаживания ткани.
 Рубель — музыкальный инструмент.
 Рубель — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии.

 Фамилия
 Рубель, Александр Андреевич (род. 1980) — эстонский серийный убийца.
 Рубель, Аркадий Николаевич (1867—1938) — российский и советский учёный, фтизиатр.
 Рубель, Вадим Анатольевич (род. 1966) — украинский историк.
 Рубель, Игорь Георгиевич (1933—1963) — советский шахматист.
 Рубель, Полина Валентиновна (род. 1986) — российская самбистка.
 Рубель, Тахуния (род. 1988) — израильская топ-модель.

См. также 
 Врубель (значения)